Sabi kan syfta på följande:

 Sabi (ort), en ort i Gambia
 , en huvudstad i Baekje-riket i Korea
 , en amerikansk sångare
 Save, en flod i Zimbabwe och Moçambique